Villenouvelle, commune française de la Haute-Garonne
 Villenouvelle, ancienne commune française de la Charente-Maritime